Серге́й Алекса́ндрович Мо́ня (род. 15 апреля 1983 года в Саратове, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м номером. Чемпион Европы 2007 года, Заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен баскетбольного клуба «Химки» по числу проведённых матчей.

Клубная карьера 
Воспитанник баскетбольной школы саратовского «Автодора» (первый тренер — Любовь Полякова).

В профессиональном баскетболе Сергей Моня дебютировал в играх за «Автодор». Затем он перешёл в ЦСКА. Сергей Моня был выбран под двадцать четвёртым номером на драфте НБА 2004 года клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», в который перешёл по окончании чемпионата России по баскетболу 2004—2005. В 2006 году его обменяли в «Сакраменто Кингз».

С 2006 по 2010 годы Сергей Моня выступал за «Динамо». По окончании чемпионата России по баскетболу 2009—2010 игрок подписал контракт с «Химками» и уже в апреле 2011 года стал победителем Единой Лиги ВТБ. В сезоне 2011-2012 после вылета из Евролиги удалось выиграть с «Химками» Кубок Европы.

Сборная России 
Сергей Моня — чемпион Европы 2007 года, после которого он стал заслуженным мастером спорта России. Принимал участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. На чемпионате Европы 2009 и чемпионате мира 2010 он был капитаном сборной России.

Член сборной команды России на XXX Олимпийских играх в Лондоне (август 2012). По итогам Игр сборная России стала бронзовым призёром Олимпиады (3 место).

14 июня 2016 года стало известно, что Сергей Моня завершил карьеру в сборной России.

После распада БК "Химки" в 2021 году, перешел играть в клуб AMS ACADEMY, выступающем в любительской лиге Москвы. http://ubarussia.com/ru/team/4703731/

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).

Достижения 
 Обладатель Кубка Европы : 2011/2012, 2014/2015
 Трёхкратный чемпион России : 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.
 Обладатель Кубка России по баскетболу : 2005
 Серебряный призёр чемпионата России : 2010/2011
 Бронзовый призёр чемпионата России : 2007/2008.
 Участник и самый ценный игрок Матча всех звёзд ПБЛ 2011 года
 Чемпион Европы по баскетболу 2007 года
  Заслуженный мастер спорта России (2007)
 Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012)
 Чемпион Единой лиги ВТБ (2022)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылка 
 Профайл на сайте БК Химки
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Моня: некоторые "эксперты" учат нас баскетболу
 Моня: Блатт сам должен решить, уйти или остаться

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Автодор»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу